Real de Montroi kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Real de Montroi (kommunhuvudort i Spanien), Valencia, Província de València, 
 Real (kommun i Spanien), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar